«Aguahédionde» puede referirse a:
 Aguahédionde (Rive Droite), 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Hincha.
 Aguahédionde (Rive Gauche), 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Hincha.